Hranky-Kuty (ukr. Гранки-Кути) – wieś na Ukrainie, na terenie obwodu lwowskiego, w rejonie mikołajowskim.

Przypisy 

Rejon mikołajowski (obwód lwowski)
Wsie w obwodzie lwowskim